Bačvice, predio grada Splita
 Bačvice (plaža), plaža u Splitu
 Bačvice (Travnik, BiH), naselje u općini Travnik, BiH
 Bačvice (red), red životinja u potkoljenu Tunicata